Руби́новка:

 Рубиновка — село в Джанкойском районе Республики Крым.
 Рубиновка — село в Пограничном районе Приморского края.